Stazione di Botaničeskij Sad – stazione della metropolitana di Charkiv
 Stazione di Botaničeskij sad – stazione della linea 6 della Metropolitana di Mosca
 Stazione di Botaničeskij sad – stazione dell'anello centrale di Mosca